Перек () — французьке прізвище.

Відомі носії прізвища:
 Жорж Перек (; 1936—1982) — французький письменник і кінорежисер.
 Марі-Жозе Перек (; 1968) — французька легкоатлетка, триразова олімпійська чемпіонка у спринтерському бігу.

Див. також 
 Любош Пе́рек (1919—2020) — чеський астроном.